Ikon peut désigner :
 Ikon, groupe de rock gothique australien ;
 iKon, groupe de K-pop sud-coréen ;
 Ford Ikon, automobile Ford.